Stati Uniti d'America
 Caney – città della Contea di Montgomery, Kansas
 Caney – città della Contea di Atoka, Oklahoma